Хвилівники (Psephenidae) — родина водних комах із роду твердокрилих.

Поширення 
Живуть в декількох районах Землі. Близько 200 видів. У Північній Америці зустрічаються 16 видів з 6 родів. Більшість північноамериканських видів живуть на заході.

Екологія та місцеперебування 
Личинка живе у воді і чіпляється за нижню сторону каменю при бурхливому русі води. Дорослі жуки бродять вздовж річок.

Харчування 
Личинки поїдають водорості.

Посилання 
 BugGuide  Family Psephenidae — Water Penny Beetles

Всеїдні жуки
Родини твердокрилих